Kallwischken ist der Name ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet von Litauen und Russland:
 Kallwischken, Kreis Memel, seit 1945: Kalviškiai (Šilutė), Dorf im Bezirk Klaipėda, Litauen
 Kallwischken, 1938–1946 Hengstenberg, Kreis Insterburg, seit 1946: Mostowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Groß Kallwischken, 1938–1946 Großkallwen, Kreis Darkehmen/Angerapp, untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Klein Kallwischken, 1938–1946 Kleinkallwen, Kreis Darkehmen/Angerapp, untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland